Laferl ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Laferl (1884–1968), österreichische Kommunalpolitikerin
 Hermann Laferl (1910–1991), österreichischer Politiker (ÖVP)